Katatonia — шведская группа, основанная в 1991 году в Стокгольме Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Раннее творчество коллектива принято характеризовать как дэт-дум-метал, а сама группа, наряду с My Dying Bride, Anathema и Paradise Lost, считается лидером этого жанра. Однако после записи альбома Brave Murder Day, на котором вокальные партии исполнил Микаэль Окерфельдт, Katatonia сменила свой стиль в сторону смягчения звучания, а вокалист Йонас Ренксе отказался от использования гроулинга в пользу чистого вокала.

Биография

Основание группы, первые музыкальные работы (1991-1993)
Музыкальная деятельность Йонаса Ренксе и Андерса Нюстрёма началась ещё в 1987 году, когда последнему было 13 лет. В те времена музыканты играли блэк-метал, имевший существенные влияния групп Celtic Frost и Bathory. Никаких записей той группы не сохранилось, да и сама она вскоре распалась. На остатках распавшейся музыкальной формации образовался музыкальный коллектив Katatonia, который начал свою деятельность в 1991 году в формате дуэта. Основали группу Йонас «Лорд Сет» Ренксе (вокал, ударные) и Андерс «Блэккхейм» Нистрём (гитара). В этом же году, летом, участники записали демо Jhva Elohim Meth, которое за пару недель разошлось полным тиражом в 400 копий. Музыкально демо сочетало в себе звучание блэк-метала и дум-метала, тексты песен фокусировались на суицидальных темах.
Не знаю, откуда все это берется, честно, не знаю… Когда мы с Андерсом начинали заниматься музыкой, мы хотели создать нечто безумно мрачное, настолько депрессивное, насколько это только возможно. Мы сами, в принципе, никогда не были особо счастливыми людьми… и оттого сильно напрягаться не пришлось. Нужно было просто излить свою душу, высказать несколько привычных мыслей. …Я часто думаю о том, как можно «уйти» из этой жизни, периодически чувствую жгучее желание совершить самоубийство… только вот до сих пор не уверен, так ли уж приятно быть мертвым.
Музыка группы очень быстро привлекла к себе внимание слушателей, а некоторые критики даже назвали Katatonia самой депрессивной группой планеты. Другие же характеризовали музыку коллектива как смесь Paradise Lost и Bathory, третьи называли блэковым Tiamat. Немногим позже это демо было переиздано на аудиокассете голландским лейблом Vic Records, и за четыре недели было продано более 1000 копий релиза. Чуть позже состав подкрепился бас-гитаристом Гийомом «Израфель» Ле Юш, и команда смогла отыграть свой первый концерт в шведском городке Бро. В то же время Katatonia подписывает лейбл No Fashion Records и участники отправляются в студию Unisound для записи дебютного альбома.

Первый полноформатный альбом Dance of December Souls был издан в 1993 году лейблом No Fashion Records, в дальнейшем Katatonia отыграла серию концертов у себя на родине. Некоторые критики в лирической части альбома усмотрели ярко выраженные дьяволопоклоннические мотивы. В начале 1995 года, помимо появлений на публике, команда заключила контракт с Avantgarde music, записала EP For Funerals to Come, выпущенный лимитированным тиражом в 300 копий в виде пикчер диска (picture disc) и приняла в свои ряды второго гитариста Фреда Норрмана. Лирически, да и музыкально, релиз недалеко ушёл от своего предшественника. Однако в музыке уже наметились готические веяния, а также появился чистый вокал (правда, только в двух композициях).

Brave Murder Day. Смягчение музыкальной стилистики (1994-1998)
В дальнейшем Katatonia приступает к записи второго полноформатного альбома, однако состав группы покидает басист Израфель. Его место занимает Фредрик Норрман, а для записи экстремального вокала был приглашен Микаэль Окерфельдт из Opeth. Вскоре Katatonia вновь появилась на сцене (в составе Нистрём, Ренксе, Норрман). Контракт с Avantgarde Music были продлён, и в 1996 году лейбл издал второй полноформатник Brave Murder Day, после чего шведы отправились на европейские гастроли. В ходе турне интерес к коллективу проявила компания Century Media, взявшаяся за издание Brave Murder Day в США. Отличительной особенностью оформления релиза явилось то обстоятельство, что тексты песен были написаны сплошным текстом и никак не подразделялись на композиции. Музыкально же наметилось ещё большее смягчение звука, в том числе использования чистого вокала и акустических гитарных вставок.

В том же 1996 году вышел сплит Katatonia с группой Primordial, на котором Katatonia представили свою новую композицию «Scarlet Heavens». В 1997 году в команде появился новый басист Микаэль Оретофт, при участии которого были записаны два миньона (Sounds of Decay и Saw You Drown) и один альбом. В Sounds of Decay ещё можно было услышать гроулинг и низко настроенные гитары. После выхода данного релиза Katatonia меняет свой логотип. Saw You Drown уже наметил будущие музыкальные изменения, которые можно услышать на грядущем альбоме — в частности, гроулинг сменился чистым вокалом. Наконец альбом Discouraged Ones окончательно запечатлел произошедшие с группой изменения, из-за чего многие поклонники коллектива отвернулись от творчества Katatonia. К концу 1998 года Katatonia заключила пятиальбомный контракт с Peaceville Records, но при этом вновь осталась без бас-гитариста.

Tonight’s Decision, Viva Emptiness и The Great Cold Distance (1999—2007) 
В 1999 году состав группы пополняется новыми участниками — Даниэлем Лильеквистом (ударные) и Маттиасом Норрманом (бас). В том же году Katatonia записывала очередной альбом Tonight’s Decision и путешествовала по Скандинавии, сопровождая Paradise Lost. Тут же признаем, процитировав одного из участников группы (слова Anders Nyström):«Существуют два альбома Paradise Lost, которые значат для меня и Katatonia больше, чем остальные. Первый, это, конечно, мастерский и определивший направление жанра „Gothic“; так или иначе, второй оказался чем-то вроде „черной лошадки“ в дискографии Paradise Lost. Я согласен с теми, кто говорит, что песни на этом альбоме „слишком электронные“ и „недостаточно тяжелые“, но, в отличие от таких людей, я был достаточно открыт, чтобы понять — этот альбом хорош. „Host“ включает в себя ряд песен, которые легко можно назвать лучшими в их дискографии!».Новый альбом отличался большим уклоном в смешивание различных жанров: в частности, на нём можно слышать элементы альтернативного метала, гранжа и прогрессивного рока.

Пока «Peaceville» выпускала Tonight’s Decision, группа уже подготовила следующую пластинку, а также приняла участие в фестивалях, проходивших в Польше и США. В 2001 году в свет вышло два миньона, Teargas и Tonight’s Music, а также полноценный альбом Last Fair Deal Gone Down. Но помимо студийной работы группа уделяла внимание и гастрольной деятельности, совершив европейский тур на разогреве у Opeth. Сделав небольшую передышку, Katatonia вновь занялась подготовкой свежего релиза.

На этот раз сессии проходили в двух местах, «Studio 303» и «Studio Kuling». Viva Emptiness был издан Peaceville Records в апреле 2003-го. Диск в очередной раз доказал, что Katatonia осталась верна своему стилю и не нуждается ни в каких экспериментах. Остаток года и начало следующего команда провела на европейских гастролях в качестве хедлайнера.

В 2006 году Katatonia выпускает очередной альбом The Great Cold Distance. Позже три композиции с этого альбома, «Deliberation», «My Twin» и «July» вышли отдельными синглами в 2006 и 2007 годах.

Night Is the New Day (2008—2010) 
Начиная с 2008 года Katatonia приступает к работе над новым альбомом, который чуть позже получит название Night is the New Day. В целом альбом выполнен в том же ключе, что и его предшественник, с разве что небольшими изменениями в партиях ударных и чуть большим использовании бэк-вокала. Также характерно для этого альбома полное отсутствие гроулинга (хотя ещё на предыдущей работе в «The Itch», «Leaders», «July» его можно было услышать). Темп и тяжесть песен понизились, появилась чисто акустическая «Idle Blood» и безгитарная «Departer», ставшая на альбоме заключительной.
Официально альбом вышел в Европе 2 ноября 2009 года, выпускающим лейблом снова стал Peaceville Records. До США он добрался 10 ноября.

Через некоторое время была оглашена новость о новом туре, а 22 декабря 2009 года поклонники Katatonia получили шокирующее известие — братья Норрманы — Маттиас и Фредрик — объявили об уходе из группы, мотивировав это семейными причинами. Замена ушедшим музыкантам нашлась быстро. Место Фредрика занял гитарист Bloodbath, параллельно много лет работавший техником в группе — Пер «Sodomizer» Эрикссон; Маттиаса заменил Никлас «Nille» Сандин.

Прокатившись по Европе, Katatonia завершила тур выступлением в Санкт-Петербурге 16 апреля 2010 года. За это время группа успела выпустить сингл «The Longest Year» (Peaceville, 2010), а также выпустить видеоклипы к ней и к композиции «Day and then the Shade».

Dead End Kings и The Fall of Hearts (2011-настоящее время) 
Свой новый альбом Katatonia предварительно планирует выпустить в сентябре 2012 года на лейбле Peaceville. Диск был записан за два месяца в студии Ghost Ward в Стокгольме и в новой собственной студии группы, у которой пока нет названия. За звукоинженерский пульт вернулся Дэвид Кастильо, а продюсированием занимались основатели группы, Андрес «Блэккхейм» Нюстрём и Йонас Ренкс. Первоначально появилась информация о том, что альбом будет называться Born From Nothing, но вскоре группа опровергла эту информацию, опубликовав на своей странице в Facebook объявление о том, что эта фраза была кем-то взята из рекламного баннера четырёх лимитированных футболок с символикой группы, а альбом будет называться Dead End Kings.

В июне 2013 года появилась информация о том, что Katatonia готовит к выходу свой десятый полноформатный альбом под названием «Dethroned And Uncrowned». Альбом будет издан на лейбле Kscope Records.

В 2014 году группу покинули Пер Эрикссон и Даниэль Лильеквист. На их места были приглашены сессионщики Брюс Соорд, Томас Аквик (гитары) и Даниэль Мойланен (ударные).

Состав
 Текущий состав
 Йонас Ренксе – вокал, гитара, клавишные, программирование (1991–1994, 1996–настоящее время)
 Андерс Нюстрём – гитара, бэк-вокал, программирование (1991–1994, 1996–настоящее время)
 Роджер Оджерсон – гитара (2016–настоящее время)
 Никлас Сандин – бас-гитара (2009–настоящее время)
 Даниел Молайнен – ударные (2015–настоящее время)

 Бывшие участники
 Гийом Ле Юш – бас-гитара (1992–1994)
 Микаэль Окерфельдт – вокал(1996–1999)
 Фредерик Норрман – гитара(1996–2009)
 Микаэль Оретофт – бас-гитара(1997–1998)
 Маттиас Норрман – бас-гитара(1999–2009)
 Даниел Лильеквист– ударные (1999–2014)
 Пер Эриксон – гитара(2009–2014)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 Dance of December Souls (1993)
 Brave Murder Day (1996)
 Discouraged Ones (1998)
 Tonight’s Decision (1999)
 Last Fair Deal Gone Down (2001)
 Viva Emptiness (2003)
 The Great Cold Distance (2006)
 Night Is the New Day (2009)
 Dead End Kings (2012)
 The Fall of Hearts (2016)
 City Burials (2020)
 Sky Void of Stars (2023)

Примечания 

Дум-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы из Стокгольма